Noterus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville 1806. Noterus ingår i familjen grävdykare. 

Noterus är enda släktet i familjen Noteridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grävdykare
Noterus